Animatore turistico – parte di uno staff che fornisce servizi turistici
 Colui che, nel campo del cinema, produce effetti nell'attività di animazione